Blauringoktopus bezeichnet
 
 die Große Blaugeringelte Krake (Hapalochlaena lunulata)
 die Kleine Blaugeringelte Krake (Hapalochlaena maculosa)

Siehe auch: Blaugeringelte Kraken